Koum peut désigner :

Patronyme 

 Emmanuel Koum (1946-2008), ancien footballeur camerounais.
 Jan Koum (né en 1976), entrepreneur, créateur de l'application WhatsApp.

Toponyme 

 Koum, village du Cameroun situé dans le département du Haut-Nyong et la région de l'Est ;
 Koum, village du Cameroun situé dans le département du Mayo-Rey et la région du Nord.